Ziel (filosofie), dat deel van de ziel waarmee de mens zich identificeert
Psyche (psychologie), concept uit de psychologie
Mythologie en literatuur
Psyche (mythologie), figuur in de Griekse mythologie
Psyche (Claes), roman van Paul Claes uit 2006
Psyche (Couperus), roman van Louis Couperus uit 1898
Vernoemd naar de mythologische figuur
Psyche (Gade), een muziekcompositie uit 1881/1882
Psyche (geslacht), vlindergeslacht
Psyche (Morisot) of La Psyché, een schilderij uit 1876
Psyche (planetoïde) of 16 Psyche, planetoïde tussen Mars en Jupiter
Psyche (ruimtesonde), ruimtesonde van NASA naar de planetoïde Psyche
Psyché (kleedspiegel), meubelstuk

Zie ook 
 Psyché (doorverwijspagina)